Ženská čtyřhra Hobart International 2018 probíhala v první polovině ledna 2018. Do deblové soutěže hobartského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl nejvýše nasazený rumunsko-ukrajinský pár Ioana Raluca Olaruová a Olga Savčuková, které skončily ve čtvrtfinále na raketách Veroniky Kuděrmetovové a Aryny Sabalenkové.

Vítězem se stal třetí nasazený belgicko-nizozemský pár Elise Mertensová a Demi Schuursová, který ve finále zdolal ukrajinsko-japonské turnajové čtyřky Ljudmilu Kičenokovou a Makoto Ninomijovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–2. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly druhou společnou trofej. Mertensová, jež ovládla i dvouhru, vybojovala třetí deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Schuursovou to bylo páté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Ioana Raluca Olaruová /  Olga Savčuková (čtvrtfinále)
  Kirsten Flipkensová /  Nicole Melicharová (čtvrtfinále, odstoupily)  Elise Mertensová /  Demi Schuursová (vítězky)
  Ljudmila Kičenoková /  Makoto Ninomijová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Hobart International
WTA Tour 2018
Tenis v Austrálii v roce 2018